Il singolare  dello  Shanghai Masters 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente era Nikolaj Davydenko, che è stato eliminato al secondo turno da Miša Zverev. In finale Andy Murray ha battuto Roger Federer per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (terzo turno)
  Novak Đoković (semifinali)
  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (campione)
  Robin Söderling (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)

  Fernando Verdasco (primo turno)
  Andy Roddick (secondo Turno, ritirato)
  David Ferrer (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Marin Čilić (primo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Nicolás Almagro (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Shanghai Masters 2010
ATP World Tour 2010